José Diogo Dalot Teixeira (* 18. března 1999 Braga), Portugalsko) je portugalský profesionální fotbalista, který hraje na pozici pravého obránce za anglický klub Manchester United FC a za portugalský národní tým.

Přestupy 

 z FC Porto do Manchester United FC za 22 000 000 Euro 
 z Manchester United FC do AC Milán (hostování)

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz portugalské ligy (2017/18)

Reprezentační 
 1× na ME (2020)
 1× na ME 21 (2021 – stříbro)
 2× na MS 20 (2017, 2019)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 hráče na Transfermarkt.it 

Portugalští fotbaloví reprezentanti
Portugalští fotbalisté
Fotbalisté FC Porto
Fotbalisté Manchesteru United
Fotbalisté AC Milán
Fotbaloví obránci
Narození v roce 1999
Narození 18. března
Žijící lidé
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022